Pic de la Socarrada (els Angles), muntanya del terme comunal dels Angles, pertanyent a la comarca del Capcir, a la Catalunya del Nord
 Pic de la Socarrada (Caudiers de Conflent), muntanya del límit dels termes comunals d'Aiguatèbia i Talau i de Caudiers de Conflent, tots dos pertanyents a la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord.